Bellengreville (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Bellengreville (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia